Jet set (o jet society) – gruppo sociale di appartenenti a classi agiate, connotato dall'adozione di stili di vita improntati a una mobilità ostentativa e dispendiosa.
 Jet Set – film di Fabien Onteniente (2000)
 Jet-set – canzone di Rino Gaetano dell'album E io ci sto del 1980
 Jet Set – singolo degli Alphaville del 1985
 Jet Set – programma televisivo condotto da Emanuela Folliero